Байгильдино — название населённых пунктов в России:

 Байгильдино (, ) — село в Нуримановском районе Башкортостана.
 Байгильдино () — деревня в Канашском районе Чувашии.

См. также 
 Байгильды (, ) — село в Дюртюлинском районе Башкортостана.